Лаппо — фамилия и топоним, может означать:

 Персоналии
 Лаппо — два русско-литовских дворянских рода.
 Лаппо, Анатолий Петрович (род. 1963) — белорусский военный и государственный деятель, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь (с 2016 года).
 Лаппо, Аркадий Иванович (1904—1983) — советский растениевод и селекционер, академик АН Белорусской ССР.
 Лаппо, Вячеслав Иванович (1921—1992) — советский инженер-связист, разработчик радиостанции первого искусственного спутника, лауреат Государственной премии СССР.
 Лаппо, Георгий Михайлович (1923—2020) — советский и российский географ-урбанист.
 Лаппо, Иван Иванович (1869—1944) — русский историк.
 Лаппо, Сергей Дмитриевич (1895—1972) — советский гидрограф, океанолог, доктор географических наук, профессор МГУ.
 Лаппо, Сергей Сергеевич (1938—2006) — советский и российский океанолог, профессор, академик РАЕН. Сын .

 Топоним
 Лаппо — прежнее название реки Лапуанйоки в Финляндии.
 Лаппо — прежнее название города Лапуа в области Южная Остроботния в Финляндии.

См. также

Примечания